Witte zwanen, zwarte zwanen (kinderlied), een traditioneel kinderliedje
Witte zwanen zwarte zwanen (Suske en Wiske), een stripverhaal